Ievgueni Viktorovitch Rybnitski - en  et en  - (né le  à Ijevsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club 
En 2006, il débute en senior avec l'équipe réserve du Vitiaz Tchekhov dans la Pervaïa liga, le troisième échelon national. Il passe professionnel en 2008 avec son club formateur de l'Ijstal Ijevsk dans la Vyschaïa Liga. Il est choisi par le Lada Togliatti au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 en première ronde en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Vitiaz Tchekhov 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Vitiaz Tchekhov 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| Vitiaz Tchekhov 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2008-2009|| Ijstal Ijevsk|| Vyschaïa liga || 50|| 0|| 4|| 4|| 58|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2009-2010|| Dizel Penza|| Vyschaïa liga || 49|| 5|| 2|| 7|| 68|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Dizel Penza || VHL || 51|| 2|| 8|| 10|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 30|| 0|| 2|| 2|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dizel Penza || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 17|| 0|| 3|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 31|| 0|| 0|| 0|| 17|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Amour Khabarovsk || KHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dizel Penza || VHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Bouran Voronej || VHL || 35 || 0 || 10 || 10 || 38 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
| 2016-2017 || Rubin Tyumen || VHL || 46 || 4 || 10 || 14 || 54 || 15 || 1 || 4 || 5 || 38
|-
| 2017-2018 || KRS Heilongjiang || VHL || 39 || 4|| 15|| 19|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || ORG || VHL || 48|| 1|| 7|| 8|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || ORG || VHL || 49|| 8|| 15|| 23|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Rulav Odd Kharkiv   || UHL ||  ||

Références

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Naissance en juillet 1989
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lada Togliatti
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Bouran Voronej